Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 1999 de l'US Open de tennis qui s'est tenu du 30 août au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Sébastien Lareau et Alex O'Brien qui s'imposent en finale face à Mahesh Bhupathi et Leander Paes. La paire remporte son  ensemble, le premier du Grand Chelem. Il s'agit du  ATP en double de Lareau et du  d'O'Brien.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1999
Tennis aux États-Unis en 1999
US Open Double messieurs
Tennis en août 1999
Tennis en septembre 1999